Bazley ist der Familienname folgender Personen:
 Darius Bazley (* 2000), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert W. Bazley (1925–2012), US-amerikanischer General
 Tony Bazley (1934–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker